Ко́стін — російське прізвище.

Відомі носії:
 Костін Андрій Євгенович ( 1973) — український юрист, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Костін Василь Іванович (1910—1953) — вчений, професор.
 Костін Володимир Володимирович (1942) — український художник.
 Костін Володимир Макарович (1917—1995) — український скульптор.
 Костін Денис Сергійович (1995) — російський хокеїст.
 Костін Ігор Федорович (1935—2015) — український фотожурналіст, кінооператор, єдиний фотограф, який зробив фото зруйнованого реактора в Чорнобилі.
 Костін Лазер (1981) — румунський футболіст, захисник збірної Румунії та грецького клубу ПАОК.
 Костін Микола Дмитрович (1879–1913) — учасник першого групового перельоту на великі відстані Санкт-Петербург — Москва.
 Костін Михайло Ігорович (1973) — російський письменник-фантаст.
 Костін Олександр Васильович (1939) — український композитор.
 Костін Олексій Іванович (1912—2006) — радянський науковець у галузі гідравліки, кандидат технічних наук; професор кафедри гідравліки Національного університету водного господарства та природокористування.
 Костін Сергій Ігорович (нар. 1958) — засновник Одеського благодійного фонда реабілітації та соціальної адаптації громадян без певного місця проживання «Дорога до дому»
 Костін Юлій Віталійович (1934–1982) — український зоолог, відомий орнітолог.

Російські прізвища